La saison 2015-2016 de la BeNe League met aux prises 8 équipes de handball dont quatre belges et quatre néerlandaise. Il s’agit de la  de la BeNe League.

Organisation

Participants

Localisation

Phase Classique

Classement 

|

|}

Résultats

Final Four 
Le Final Four eut lieu au Fitland XL Sittard de Sittard-Geleen aux Pays-Bas les 6 et 7 février 2016. À l'issue des deux demi-finales, un match pour la troisième place oppose les deux perdants et les vainqueurs s'affrontent en finale pour succéder du OCI Limburg Lions Geleen, vainqueur de la compétition la saison précédente.

Demi-finales

troisième place

Finale

Vainqueur de la BeNe League

Statistiques

Notes et références 

2015-2016
Saison 2015-2016 de handball
Championnat M0
Handball M0